Никулеску () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Никулеску, Маргарита (1926—2018) — румынский и французский режиссёр театра кукол.
 Никулеску, Моника (род. 1987) — румынская теннисистка.
 Никулеску, Раду (род. 1975) — румынский футболист.
 Никулеску, Штефан (1927—2008) — румынский композитор и музыковед, педагог.